Bundestagswahlkreis 140 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bochum I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main III (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main I – Main-Taunus (1976)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main I (1949 bis 1972)